Kvalserien till Elitserien i ishockey 2007 spelades 9 mars-1 april 2007 för att avgöra vilka lag som skulle få spela i Elitserien 2007/2008. Kvalserien bestod av sex lag och det spelades tio omgångar, efter att alla lag mött varandra en gång hemma och en gång borta. Skellefteå AIK och Södertälje SK gick upp till Elitserien.

Kvalificerade lag
Från Elitserien
Skellefteå AIK
Malmö Redhawks
Från Hockeyallsvenskan
Södertälje SK
Rögle BK
Leksands IF
IF Björklöven (via Playoff)

Tabellen

Matcher

Omgång 1	

Omgång 2	

Omgång 3	

Omgång 4	

Omgång 5	

Omgång 6	

Omgång 7	

Omgång 8	

Omgång 9	

Omgång 10

Referenser

Sport i Sverige 2007
Ishockeysäsongen 2006/2007
2007